Blue (Joni Mitchell), een album van Joni Mitchell
 Blue (Third Eye Blind), een album van de Amerikaanse rockband Third Eye Blind
 Blue (boyband), een boyband uit het Verenigd Koninkrijk
 Blue (Da ba dee), een succesvolle eurodance-single en zomerhit van de Italiaanse groep Eiffel 65
 Blue (film), een film uit 2001 van Hiroshi And
 Blue (2018), Amerikaanse film uit 2018 
 Blue (Jonas Blue), een album van Jonas Blue
 Blue (webserie), een Amerikaanse webserie